Le nom Hef peut faire référence à :
 le Koningshavenbrug (littéralement : le pont du port du Roi), appelé communément De Hef (par abréviation du mot néerlandais hefbrug, signifiant littéralement pont levant), à Rotterdam ;
 Julliard Frans, alias Hef (né en 1987), rappeur néerlandais ;
 Hef, surnom de Hugh Hefner (1926-2017), fondateur du magazine de charme Playboy.

Voir aussi 
 HEF.